Le 35 mai, un roman allemand pour la jeunesse d'Erich Kästner.
  Le 35 mai correspond au , date de l'intervention de l'armée lors des manifestations de la place Tian'anmen. Il s'agit d'un mot clé permettant de contourner la censure des autorités chinoises via des logiciels de surveillance.